Граф Григорий (Грегор) Андреевич Разумовский фон Вигштайн (; , Гисен, Гессен, Западная Германия) — нынешний глава рода Разумовских. Президент Общества культуры и искусства имени Разумовского в Вене, историк, предприниматель, общественный и культурный деятель, профессиональный политический консультант. Прямой потомок гетмана Кирилла Разумовского.

Предки 
Пятый сын гетмана Кирилла Разумовского, Григорий, в 1818 году покинул Российскую империю и принял австрийское подданство. Потомки Григория остались в Западной Европе. Внук Григория, прадед Грегора, Камилло старший, принимал участие в реконструкции гетманского дворца в Батурине. Сын Камилло, Андреас старший, воевал в Первой мировой войне, в ходе которой попал в плен к русской армии и почти два года провел в лагере для военнопленных.

Отец Грегора, Андреас младший, получил известность как политический обозреватель, пишущий для одной из ведущих межрегиональных газет Германии - Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Биография 
Григорий Разумовский родился в 1965 году в Гисене, Германия, в семье графа Андреаса Разумовского и графини Доротеи Разумовской, принцессы Зольмс-Гогенсолмс-Лих.

Благодаря журналистской профессии родителей Григорий провел свою юность и детство в разных странах. С 1965 по 1967 год проживают в столице ЧССР, Праге. Затем, в 1967 году возвращаются в Германию, где до 1969 года живут во Франкфурте. С 1969 по 1971 в Нидерландах, в городе Гаага. В период с 1971 по 1976 год в Белграде, Югославия. В 1976 – 1980 гг. в Сен-Жермен-ан-Ле, Франция и 1980 – 1985 гг. в Йоханнесбурге, ЮАР. В 1985 – 1987 гг. Григорий служил в Вооруженных Силах ФРГ, после чего в 1989—1995 годах обучался в Гисенском университете где изучал средневековую историю, философии и восточноевропейскую историю.

Женившись в 1992 году, Григорий Разумовский переехал с семьей в Австрию.

Профессиональная деятельность 
С 1998 по 2000 год Григорий работал научным сотрудником в Институте Дунайского региона и Центральной Европы (IDM), аналитическом центре в Вене. В 2001 году Григорий Разумовский безуспешно попробовал себя в должности пресс-секретаря театра в Санкт-Пельтене, основного концертного зала Нижней Австрии. Чуть менее чем через полгода, после увольнения в Санкт-Пельтене, Григорий Разумовский получил тендер на предоставление услуг Коммуникационному Подразделу Генерального Директората по вопросам Расширения Европейской Комиссии. С 2001 по 2006 год Григорий работал Корреспондентом по вопросам расширения в Австрии, отвечая как за разработку, так и за реализацию Коммуникационной Стратегии о расширении для Австрии в течение пяти лет.

В 1999 году Григорий Разумовский основал в Вене Европейский институт содействия демократии (Europäische Institut für Demokratieförderung, EID), который, среди прочего, разработал и реализовал программу сочетания молодежи из разных этнических групп в Боснии и Герцеговине. Несмотря на то, что проект был хорошо принят, его пришлось закрыть через шесть месяцев из-за конфликтов в целевой группе.

В 2002 году Григорий вместе с отцом, умершим в том же году, основал Общество искусства и культуры Разумовского, которое организовало около 180 концертов камерной музыки и музыкальных вечеров в Салоне Разумовского. В 2005 году, к 200-летию «Разумовских квартетов» (Ор. 59 1, 2 и 3) Людвига ван Бетховена, был создан «Венский квартет Разумовского» с Анной Кандинской в ​​роли первой скрипки. В 2009 году родился «Ансамбль Разумовского», который в 2013 году представил публике дистиллированную версию «Le nozze di Figaro» Вольфганга Амадея Моцарта и «Fledermaus» Иоганна Штрауса-младшего.

2016 обозначил слияние двух ассоциаций указанных выше, в Клуб Европейского Согласия и Коммуникаций (Club for European Understanding and Communication, CEUC). Также создается полиэтнический и многонациональный "Оркестр камерной музыки Разумовского" под руководством маэстро Александра Знаменского.

CEUC также представляет основу инициативы «Реальность кусается» («Reality Bites Initiative»), идейным вдохновителем которой является Григорий Разумовский и над которой работает небольшая группа добровольцев. Цель этого проекта – уравновешивание непрерывного потока дезинформации, поступающего от российского правительства.

Генеалогия

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Разумовские